«Лакедемонская полития» — название ряда древнегреческих трактатов, посвящавшихся описанию государственного и общественного устройства древней Спарты.

 «Лакедемонская полития» Аристотеля.
 «Лакедемонская полития» Крития.
 «Лакедемонская полития» Ксенофонта.